Dywizje piechoty (strzelców) Polskich:

 Dywizja Strzelców Polskich (1917) w Armii Imperium Rosyjskiego
 1 Dywizja Strzelców Polskich (1918–1919) → 13 DP
 1 Dywizja Strzelców Polskich (1917–1918)
 1 Dywizja Strzelców Wielkopolskich (1919) → 14 DP (1919–1939)
 2 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty Armii Polskiej we Francji przemianowana na 11 Karpacką Dywizję Piechoty
 2 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 3 Dywizja Strzelców Polskich – dywizja piechoty Armii Polskiej we Francji
 3 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 4 Dywizja Strzelców Polskich (II Korpus)
 4 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 5 Dywizja Strzelców Polskich (II Korpus)
 5 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 6 Dywizja Strzelców Polskich